De naam België kan verwijzen naar:
België, een West-Europees land grenzend aan de Noordzee.
België (album), het debuutalbum van de Nederlandse band Het Goede Doel. 
België (Is er leven op Pluto...?), het titelnummer van dat album.
België (Zuid-Afrika), een dorp in de provincie Vrijstaat in Zuid-Afrika.

Zie ook
Belgen, de inwoners van België (of Belgica) en mensen met de Belgische nationaliteit.
Belgica (doorverwijspagina), onder andere de Latijnse naam voor België; in de Romeinse tijd sloeg de naam op het gehele noorden van Gallië (Gallia Belgica), later op de Lage Landen (inclusief het huidige Nederland).
Belgique, een gemeentevrij gebied in de staat Missouri in de Verenigde Staten, genoemd naar de Franse naam voor België.
Belgisch (doorverwijspagina), van, uit, vanwege of zoals in België; er zijn ook twee specifiekere, taalkundige betekenissen.
Belgium (doorverwijspagina), onder andere de Engelse naam voor België.